

Wiskunde en logica 
Identiteit (wiskunde)
Identieke afbeelding, identiteitsfunctie, een functie die geen effect heeft: de functie geeft altijd dezelfde waarde terug, onafhankelijk van het gebruikte argument
Neutraal element, identiteitselement, het speciale element uit een verzameling of structuur dat bij een bewerking geen effect heeft op het bewerkte element
Eenheidsmatrix, een vierkante matrix, waarvan de hoofddiagonaal uitsluitend uit enen bestaat en waarvan alle elementen die niet op de hoofddiagonaal liggen, gelijk zijn aan nul
Propositielogica#Geldigheid en vervulbaarheid, identiteitswet in de propositielogica

Over personen 
Persoonsidentiteit
Identiteit (eigenheid)
Numerieke identiteit in de filosofie
Identificatie (recht), Identiteit (bewijs), 
Artiestennaam en pseudoniem, een vrijwillig gekozen alternatieve identiteit
Self-sovereign identity, een gebruiker heeft de mogelijkheid om unieke identificatoren te maken en te beheren.
eID-stelsel is een Nederlands stelsel en stelt burgers en bedrijven in staat om veilig online (overheids)diensten af te nemen of hun zaken (met de overheid) digitaal te regelen.
eID is de Belgische elektronische identiteitskaart.